

Населені пункти та їхні частини
 Заєзьоже — село в гміні Кікул Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заєзьоже — село в гміні Скемпе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Заєзьоже — село в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Заєзьоже — частина села Ляс у гміні Пшецишув Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Заєзьоже — частина села Кемпе-Залешанське в гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Заєзьоже — колонія в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки